Fosfoglicerinska kiselina se može odnositi na:

 2-Fosfoglicerinska kiselina
 3-Fosfoglicerinska kiselina